Бремя — тяжёлая ноша (стар.); нечто тяжкое, трудное, тяжесть (перен.); также может означать:

 Бремя () — еврейское имя Амо́с.
 Бремя — фильм 2017 года.

См. также 

 Бремя белого человека
 Бремя доказывания
 Бремя власти
 Бремя жизни
 Бремя мечты
 Бреме